

Aziende 

 Shell plc – compagnia petrolifera anglo-olandese

Cinema 

 Shell – film del 2012 diretto da Scott Graham

Fisica 

 Modello nucleare a shell – modello del nucleo atomico per descrivere la struttura del nucleo in termini dei livelli energetici

Geografia 

 Shell Mera – città dell'Ecuador
 Shell – centro abitato della California
 Shell – centro abitato del Wyoming

Informatica 

 Shell – programma informatico che permette agli utenti di comunicare con il sistema ed avviare altri programmi

Persone 
 Art Shell – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense 
 Brandon Shell – giocatore di football americano statunitense
 Giulia Shell – cantante e attrice italiana